Pycnodontiformes – rząd wymarłych ryb kostnoszkieletowych. Pierwsze Pycnodontiformes pojawiły się w późnym triasie, na początku mezozoiku, podczas gdy ostatnie (przedstawiciele Pycnodontidae i Serrasalmimidae) przetrwały wymieranie kredowe i dotrwały do eocenu, we wczesnym kenozoiku.

Pozycja filogenetyczna Pycnodontiformes jest niejasna. Często sugerowano, że są one grupą siostrzaną do kladu Teleostei, jednak prawdopodobne, że należą do bazalnych nowopłetwych. Większość przedstawicieli Pycnodontiformes osiągała niewielkie rozmiary, nieprzekraczające 0,5 m długości.

Rodziny 
 Brembodontidae
 Coccodontidae
 Gibbodontidae
 Gyrodontidae
 Hadrodontidae
 Mesturidae
 Pycnodontidae
 Serrasalmimidae
 Trewavasiidae

 Kladogram Pycnodontiformes według Vulla i współpracowników (2017)

Przypisy